Макдиармид () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Макдиармид, Алан (1927—2007) — американский физикохимик, лауреат Нобелевской премии по химии.
 Макдиармид, Хью (1892—1978) — шотландский писатель, поэт, общественный деятель.